Девочкино — название населённых пунктов в России:
 
 Девочкино — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Девочкино — деревня в Чернском районе Тульской области.

См. также 
 Девочкина — деревня в Мещовском районе Калужской области.